Johann Dieffenbach ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Dieffenbach (1792–1847), deutscher Chirurg
 Johann Philipp Dieffenbach (1786–1860), deutscher Pädagoge und Historiker

Siehe auch:

 Georg Dieffenbach (Politiker) (Johann Georg Dieffenbach; 1787–1848), deutscher Politiker